Роберт Питер «Роб» Хафф (; родился 25 декабря 1979 года в Кембридже, Великобритания) — британский автогонщик, наиболее проявивший себя в кузовных гонках. Чемпион мира WTCC (2012).

Общая информация 
Одним из спонсоров Хаффа является геодезическая фирма его отца.

Спортивная карьера

Первые годы 
Как и большинство своих сверстников Роб начал спортивную карьеру в картинговых соревнованиях, где небезуспешно выступал в 1992-99 годах.

С 1998 года британец начинает выступать в гонках младших формулических чемпионатов. После достаточно успешных первых сезонов в младших чемпионатах (например, британец выиграл титул в национальном первенстве Формулы-Vauxhall), Хафф по окончании сезона-2002 не находит вариантов продолжения карьеры в этой категории автоспорта и переключается на гонки кузовной техники.

Туринговые соревнования 
Туринговая карьера развивалась стремительно: Роб сходу становится одним из претендентов на титул в национальном чемпионате сначала Renault Clio, а затем SEAT Cupra. Последний сезон становится ключевым в дальнейшей карьере Хаффа: британец подписывает контракт с командой RML Group, становясь на долгие годы одним из её заводских пилотов.

В 2004 году, вместе с коллективом Рэя Мэллока, Роб переходит в BTCC. Дебютный сезон проходит в позитивном ключе: британец регулярно финиширует в очках и одерживает две победы. Набрав 148 очков он занимает седьмое место в чемпионате.

В 2005 году, вместе с RML, Роберт переходит в туринговый чемпионат мира. Команда с трудом привыкает к новым и трассам, доводя свой автомобиль — Chevrolet Lacetti. Хафф заканчивает чемпионат 21-м, ненамного отстав от своих многопытных партнёров по команде — итальянца Николы Ларини и швейцарца Алена Меню.

В дальнейшем ситуация улучшается — машина всё более конкурентоспособна и интернациональное трио постепенно улучшает свои результаты в серии: в 2006 году Роб заканчивает сезон 16-м (одержав 1 победу и 5 раз финишировав в очках), в 2007-м Хафф уже девятый в общем зачёте, а в 2008-м (в последний год использования модели Lacetti) британец завершает сезон на третьей позиции общего зачёта (проиграв лишь дуэту заводских SEAT).

Накопленный командой опыт позволил сократить до минимума процесс вывода на конкурентоспособный уровень своей следующей машины: Chevrolet Cruze. Уже к этапу в Марокко команда достаточно доработала автомобиль и Хафф с поула выиграл первую гонку уик-энда, а во второй финиширует третьим. В дальнейшем, постепенно решая возникавшие проблемы с техникой, RML смогла вывести Роба на итоговое пятое место в чемпионате.

Перед сезоном-2010 в проекте RML проходит пилотская рокировка: вместо сбавившего в последние два года Ларини из SEAT Sport приходит действующий вице-чемпион мира Иван Мюллер. Роб получает новы ориентир для профессионального роста.

В первые сезон Хафф не затерялся на фоне именитого француза и до поры шёл с ним на равных, однако несколько неудачных гонок в середине чемпиона позволили Ивану оторваться во внутрикомандой борьбе и по итогам сезона завоевать титул чемпиона. Британец же лишь помогал ему контролировать отрыв в чемпионате. Под финиш сезона Роб получил шанс побороться за вице-чемпионство, но не использовал свой шанс, проиграв последней гонке прямому конкуренту — итальянцу Габриэле Тарквини.

Параллельно участию в WTCC Роб также стартовал в различных национальных туринговых первенствах по всему миру.

В сезоне 2012 WTCC стал Чемпионом мира, в 2013 году выступает за SEAT.

Статистика результатов в моторных видах спорта

WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на официальном статистическом сайте ФИА 
 

Картингисты
Автогонщики Великобритании
Пилоты Британской Формулы-Рено
Пилоты Формулы Палмер Ауди
Пилоты BTCC
Пилоты WTCC
Пилоты TC 2000
Пилоты RML